Роберт де Вер (; 24 июня 1257 — 17 апреля 1331) — английский аристократ, 6-й граф Оксфорд с 1296 года.

Биография 
Роберт де Вер принадлежал к знатному и влиятельному роду, представители которого владели землями в ряде графств Англии и титулом графа Оксфорд. Он был сыном 5-го графа того же имени и его жены Элис де Санфорд. В 1296 году, после смерти отца, Роберт стал 6-м графом Оксфорд. Он участвовал в походах королей Эдуарда I, Эдуарда II и Эдуарда III в Уэльс, Шотландию и Францию, в 1298 году сражался при Фолкерке, в 1308 году присутствовал при коронации Изабеллы Французской.

Роберт де Вер был женат на Маргарет Мортимер, дочери Роджера Мортимер, 1-го барона Вигмор, и Мод де Браоз. В этом браке родились сын Томас, умерший при жизни отца, и дочь Элен, жена сэра Томаса Наунтона. Наследником Роберта стал его племянник Джон.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Графы Оксфорд